Wauwilermoos steht für:

 Wauwilermoos (früher Wauwilersee), Moorebene im Kanton Luzern
 Pfahlbautensiedlungen Wauwilermoos, archäologische Fundstädte im Wauwilermoos, Kanton Luzern, siehe Egolzwiler Kultur
 Naturschutzgebiet Wauwilermoos, Naturschutzgebiet im Kanton Luzern
 Interniertenstraflager Wauwilermoos, Straflager während des Zweiten Weltkriegs im Kanton Luzern, siehe Wauwilermoos #Interniertenstraflager Wauwilermoos